

Codici 
 FOE – codice aeroportuale IATA dell'base aerea Forbes, Topeka (Kansas), Stati Uniti

Letteratura 
 Foe  – romanzo di John Maxwell Coetzee del 2005

Astronomia 
 Foe  – una unità di misura dell'energia utilizzata per misurare l'energia liberata dalle supernovae